РТ может означать:

 РТ — реактивное топливо
 РТ — российская территория
 РТ — рекламные технологии
 РТ — репетиционное тестирование
 РТ — разделение труда
 РТ — радтаун (в игре Rust)

Географические названия 
 РТ — Республика Татарстан.
 РТ — Республика Тыва.
 РТ — Республика Таджикистан.
 РТ () — Таджикская железная дорога.

Техника общего и военного назначения 
 РТ — речной буксир, речной толкач.
 РТ — рыболовный траулер.
 РТ — радиотелефон.
 РТ — радиотелескоп.
 РТ — радиотехника.
 РТ — регулятор температуры.
 РТ — реле тепловое.
 РТ — реле тока.
 РТ — обозначение советских межконтинентальных баллистических ракет, см. РТ-1, РТ-2, РТ-15, РТ 21 и т. д.
 РТ — альтернативное название советской крылатой зенитной управляемой ракеты дальнего действия на твёрдом топливе (отсюда — «РТ»), разрабатывавшейся ОКБ-52 в 1959—1960 гг.

На латинице 
 РТ — Португалия.
 Pt — платина.
 Pt — пункт (полиграфическая единица измерения).
 .pt — национальный домен Португалии.
 PT — свободная супергарнитура от ParaType.
 P.T. — Playable Teaser к игре Silent Hills от Хидэо Кодзимы и Гильермо дель Торо.
 PT-91 Тварды — польский основной боевой танк
 PT Telekomunikasi Indonesia — телекоммуникационная компания в Индонезии

См. также 
 Ростелеком
 RT